Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Popp che ha battuto in finale Peter Wessels 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Kristian Pless (primo turno)
 George Bastl (secondo turno)
 Neville Godwin (secondo turno)

 Axel Pretzsch (primo turno)
 Peter Wessels (finale)
 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2001